Кризпијеро () насеље је у Италији у округу Мачерата, региону Марке.

Према процени из 2011. у насељу је живело 176 становника. Насеље се налази на надморској висини од 571 м.

Види још 
 Покрајине Италије
 Италијани

Референце

Литература

Спољашње везе 

 
 
 

Насеља у округу Мачерата
Википројект географија/Насеља у Италији